Markéta Falcká (německy: Margarete von der Pfalz, 1376 – 26. srpen 1434, Einville-au-Jard) byla vévodkyně Lotrinska a prvorozená dcera Ruprechta III. Falckého a jeho manželky Elišky Norimberské. Podle dobových záznamů byla velice zbožná a charitativně založená, například osobně dohlížela na léčbu zraněných. Dne 6. února 1393 se provdala za Karla II. Lotrinského. Jejími prarodiči z matčiny strany byli Fridrich V. Norimberský a Alžběta Míšeňská. Jednou z jejích vnuček byla Markéta z Anjou, manželka anglického krále Jindřicha VI.

S Karlem měla tyto děti:

 Izabela Lotrinská (1400–1453), ⚭ 1420 René I. z Anjou (16. ledna 1409 – 10. července 1480)
 Ludvík
 Ralf
 Kateřina Lotrinská (1407–1439), ⚭ 1418 Jakub Bádenský (1407–1453), markrabě bádenský
Manželství s Karlem nebylo příliš šťastné, ten otevřeně žil se svojí milenkou, se kterou měl pět dětí. Ze čtyř dětí Markéty a Karla se dospělosti dožili pouze Izabela a Kateřina, synové Ludvík a Rafl zemřeli ještě v kojeneckém věku. Markéta zemřela tři roky po svém manželovi; 26. srpna 1434 z přirozených příčin, kdy jí bylo mezi 56 a 57 lety. Poté byla pochována právě vedle svého manžela Karla.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Francouzky 15. století
Francouzské osobnosti 15. století
Dcery králů
Narození v roce 1376
Úmrtí v roce 1434
Wittelsbachové
Lotrinské vévodkyně
Ženy
Úmrtí 26. srpna